Storks (sportvereniging), een Nederlandse honkbalclub
 Storks (film), een Amerikaanse computeranimatiefilm uit 2016